La Voleybol 1. Ligi è la seconda divisione del campionato turco di pallavolo maschile: al torneo partecipano ventotto squadre di club turche, divise in due gironi; determina i club promossi in Efeler Ligi e quelli retrocessi in Voleybol 2. Ligi.

Albo d'oro

Palmarès

Collegamenti esterni